

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Arnaud Boetsch, (1969- ), est un joueur français de tennis ;
 Gilles Boëtsch, (1950- ), est un anthropologue, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
 Jean-François Boetsch est un dirigeant de club de football, président du FC Mulhouse ;
 Tim Boetsch, (1981- ), est un pratiquant professionnel de combat libre américain ; 

Homonymie
Homonymie de patronyme